Никола Димитров Делчев () е български общественик от Кукуш, баща на ръководителя на Вътрешната македоно-одринска революционна организация Гоце Делчев.

Биография 

Никола Делчев е роден в 1844 година в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Занимава се с търговия, лозарство и овцевъдство. Замогва се и придобива значителен авторитет в българската община в града и пред местните османски власти. Жени се за Султана Нурджиева от Морарци (1850 - 1907), с която имат 9 деца - Руша, Цоца, Георги, Тина, Велика, Елена, Димитър, Милан и Христо. Трима от синовете му - Георги (Гоце), Димитър (Мицо) и Милан загиват като дейци на ВМОРО, а Руша е активна деятелка на кукушкия комитет на организацията.

Султана Делчева умира в 1907 година, а след опожаряването на Кукуш по време на Междусъюзническата война в 1913 година Никола Делчев заедно със семействата на Христо Делчев и Руша се преселва в Горна Джумая. През 1914 година с царски указ на Никола Делчев се отпуска народна пенсия заради заслугите на синовете му за свободата на Македония.

Никола Делчев умира в 1920 година в Горна Джумая.

През 1986 година е започнат, а през 1987 година е завършен мемориалът на рода на Гоце Делчев, който се намира в двора на църквата „Въведение Богородично“ в Благоевград. Автори на комплекса са Богдан Томалевски, Иван Нешев и Христо Стефанов. На 4 март 1990 година там тържествено са препогребани костите на Никола Делчев в знак на почит и признателност на Делчевия род.

Родословие

Външни препратки 
 Задгранично представителство на ВМОРО - „Удостоверение за дедо Никола Делчев“, София, 1914 година
 „До Председателя на Народното събрание; Заявление от Никола Делчев, жител на гр. Кукуш, сега живущ в гр. Горна Джумая“, Горна Джумая, 1914 година

Бележки 

Никола
Дейци на ВМОРО
Български общественици от Македония
Родени в Кукуш
Починали в Благоевград
Български имигранти от Македония в Благоевград
Членове на Кукушката българска православна община